

Sciences et techniques

Biologie 
 Le site actif, ensemble des acides aminés d'une enzyme.
 Les sites de restriction, des séquences particulières de nucléotides.
 site de clivage

Informatique 
 Un réseau inter-site
 Un site web
 Un sitemap, le plan d'un site web.

Mathématiques 
 En géométrie algébrique, un site est la donnée d'une catégorie et d'une topologie de Grothendieck sur cette catégorie.

Minéralogie et cristallographie 
 En minéralogie et cristallochimie, un site est une position dans le réseau cristallin, où peut se placer un certain type d'ions. Chaque site est notamment caractérisé par sa taille, sa géométrie et sa coordinence.

Sciences humaines

Géographie 
 En géographie, il ne faut pas confondre les termes site et situation :
 la situation étant une notion relative à l'espace environnant, elle inscrit le lieu dans un cadre et le qualifie et par rapport aux interrelations et aux inscriptions avec l'espace extérieur proche ou non ;
 le site désigne une configuration locale où l'on fait abstraction des alentours pour ne se concentrer que sur les caractéristiques du lieu désigné.
 Un site classé ou inscrit, espaces remarquables français au caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Histoire 
Le terme site est souvent utilisé dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire, il permet de désigner un endroit remarquable.
 Des sites archéologiques :
 Les sites de fouille archéologique en Égypte ;
 Les sites mayas, vestiges de la civilisation maya ;
 Les sites royaux d'Espagne, monuments espagnols administrés par le Patrimonio Nacional, patronnés par la royauté.

Culture et société

Industrie 
 Le site industriel, comparable à une zone industrielle, où cohabitent des entreprises, des sociétés différentes. 
 Le site de production, similaire à usine, le terme étant généralement utilisé par une entreprise pour qualifier la localisation d'une de ses usines.
 Le site de stockage en couche géologique profonde, permettant de stocker souterrainement des déchets radioactifs.
 La notion de site étend généralement la notion d'usine, ou de groupe d'usines ou d'ateliers, aux caractéristiques de leur implantation :
 voies d'accès, de communication ;
 environnement ;
 sites classés à risque: voir directive Seveso et site Seveso.

Littérature 
 Faux site, poème de Pierre Reverdy.

Navigation et télécommunications 
 Le site ou angle de site est l'angle d'élévation d'un point par rapport au plan horizontal.

Transports 
 Site, type d'emprise sur laquelle circulent les véhicules de transports en commun.
 Site propre

Armement 
 Le site (ou angle de site) désigne l'angle (de 0 à 90°, mais peut aussi être négatif) que doit prendre le canon d'une arme par rapport à l'horizontale pour atteindre un objectif aérien (ou terrestre en tir balistique).

Toponyme 
 New Site est une ville du comté de Tallapoosa (Alabama, États-Unis).

Notes et références